Tomás Sánchez puede referirse a:

Tomás Sánchez de Ávila (1550-1610), teólogo español;
Tomás Sánchez de la Barrera (1709-1796), militar español, fundador de Laredo (Texas) en 1749;
Tomás Armando Sánchez de Bustamante (1921-1991), militar argentino.Tomás Antonio Sánchez (1723-1802), escritor, medievalista, lexicógrafo y editor español;Tomás Sánchez (1948), pintor cubano;Tomás Sánchez Santiago (1957), escritor español;Tomás Sánchez Mesa (1993), futbolista español;
Con Sánchez como segundo apellido:Tomás Romojaro Sánchez, político español del siglo XX; oTomás Legido Sánchez''' (1972), locutor y empresario español.